Ви́ктор Поляко́в:
 Поляков, Виктор Анатольевич (род. 1953) — советский и российский инженер-авиастроитель.
 Поляков, Виктор Антонович (1943—2018) — советский и российский учёный.
 Поляков, Виктор Лазаревич (1881—1906) — русский поэт.
 Поляков, Виктор Львович (род. 1981) — украинский боксёр.
 Поляков, Виктор Николаевич (1915—2004) — Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС.
 Поляков, Виктор Петрович (1937—2016) — один из основоположников советской и российской кардиохирургии.